Disc может означать:
 Disc (журнал)
 DISC assesment

См. также 
 Disco
 Диск